Niemcy:
 Adelsberg – dzielnica Chemnitz
 Adelsberg – dzielnica Gemünden am Main
 Adelsberg – dzielnica Zell im Wiesental

Zobacz też
 Adelberg